Maria (voornaam), meisjesnaam
 Marie (Alpes-Maritimes), gemeente in Frankrijk
 Marie (Arkansas), plaats in de Verenigde Staten
 Marie (film), drama uit 1985
 Marie (Samson en Gert), een personage uit de kinderserie Samson en Gert
 Marie (stripfiguur), een personage uit de Vlaamse stripreeks Jommeke
 Marie (zangeres), een Franse zangeres